

Водно () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Водно () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.

Водно () — гора в Македонії.